

Patronyme 

 Jean Vignaud (1775-1826), artiste peintre français ;
 Henry Vignaud (1830-1922), homme de lettres américain ;
 Jean Vignaud (1875-1962), écrivain français ;
 René Vignaud (1893-1969), athlète français ;
 Philippe Vignaud (1957-), architecte français.